Хи́лер (от  — целитель) (также лекарь, доктор, игрок поддержки, саппорт и т. п.) — роль персонажа в некоторых компьютерных играх, который может только лечить (хилить). Усиление игрока специальным заклинанием (бафом), воскрешение погибших персонажей в своей группе или увеличение максимального хп не делает из героя хилера (жарг. пати, от  — отряд, команда, группа). Как правило термин «хилер» используется применительно к массовым многопользовательским онлайновым компьютерным играм в жанре ролевой игры.

Описание 
По сюжету такой персонаж может описываться как доктор, владеющий медицинской техникой, или как мистический персонаж, владеющий лечебными и усиливающими заклинаниями (маг, священнослужитель, шаман, жрец).

В игре такой персонаж может относиться к какому-либо определенному классу (например, мистики в Lineage 2, духовные целители в Dragon Age: Origins), однако это не обязательно (например, в Dota). Помимо лечения, хилеры могут владеть другими способностями. Часто это бывают усилительные способности, которые хилер может накладывать на себя или других персонажей. Также хилер может владеть и атакующими способностями.

Роль в группе 
Обычно сам по себе хилер не силён, однако может быть полезен в группе игроков или отряде: когда танк или несколько танков принимают на себя урон, хилер старается лечить в основном их. В некоторых сложных случаях хилер(-ы) должны правильно решать, как им распределять лечение, чтобы группа смогла завершить задание. По мере развития компьютерных игр у хилера появилась ещё одна важная задача, ему надо быстро снимать с членов группы негативные заклинания, которые они могли получить во время сражения с противником.

Особенности хилера в шутерах 
С появлением разделения на классы в Шутерах (Battlefield, Warface и т.д. ) класс медика (персонажа, способного выполнять роль хилера в шутере) занял прочное место в игровых командах. Классическими атрибутами класса являются аптечка для лечения других игроков и себя и дефибриллятор для реанимации погибших игроков, иногда может использоваться и как летальное или оглушающее оружие.

На сегодняшний день основным оружием медика являются различные виды дробовиков (в ранних версиях Battlefield стандартное оружие стрелка, но только с открытым прицелом, для снижения точности стрельбы на дальние дистанции). Особенности данного типа оружия позволяет медику легко справиться с врагами, прорвавшими первую линию обороны, или отбить окруженного союзника, но делают его малоэффективным в борьбе с удаленными противниками.

Для сохранения игрового баланса (недопущения появления "бессмертных" даже под плотным огнём противника "танков" - за счет постоянного лечения, а также для снижения автономности самого медика из-за способности к самолечению), на лечащие возможности аптечки накладываются различные ограничения (иногда связанные и с возможностями дефибриллятора - Warface): ограниченное количество аптечек, постепенное снижение уровня "заряда" аптечки (исключающее длительное непрерывное лечение) и т.п. Также обычно недопустимо одномоментное лечение одного игрока несколькими медиками. Также в некоторых режимах боя (например, игра только на пистолетах или холодном оружии в Warface) медик может быть полностью лишен возможности использовать аптечку.

Основными вспомогательными средствами медика являются: пистолет - позволяет относительно компенсировать неэффективность основного оружия на дальних дистанциях и дымовые гранаты - позволяют на время скрыть от противников раненого или убитого союзника, тем самым обеспечив медику возможность относительно безопасно оказать ему помощь.

Примечания

Ссылки 
Игромания
 
 
 
 
Страна Игр
 
 
 
 

Игровой жаргон
Компьютерные ролевые игры
Жаргон массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр